Африка се може односити на:
Африка, други по величини континент
Африка (провинција), римска провинција Афирка отприлике на територији данашњег Туниса 
Африка (село), село у Пољској у лођском војводству
Африка (песма), песма извођача Тото
Африка (игра), игра за Плејстејшн 3